Delphine Cascarino (née en 1997), footballeuse française
Estelle Cascarino (née en 1997), footballeuse française
Tony Cascarino (né en 1962), footballeur irlandais

Patronyme italien